Гуанидин нуклеотид связывающая субъединица бета-2 () также известная как Рецептор для активаци C 1 или RACK1 () — белок массой 32 кДа, кодируемый у человека геном  GNB2L1 .

Взаимодействия 
GNB2L1, как было выявлено, взаимодействует с:

 PDE4D
 STAT1
 Тирозинкиназа 2
 Src
 Андрогенный рецептор
 AGTRAP
 Янускиназа 1
 FYN
 Циклин A1
 IFNAR2
 PRKCE
 P73
 RASA1
 PRKCB1
 ST7
 PTPRM [
 EIF6,
 OTUB1,
 CD18
 CD29

Примечания

Литература